УБА — Українська бібліотечна асоціація;
 Уба — муніципалітет в Бразилії.